Lotzkat ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Lotzkat (* 1960), deutsche Politikerin und Beamtin
 Sebastian Lotzkat (* 1981), deutscher Herpetologe und Science-Slammer